Midnight Oil – debiutancki album studyjny australijskiej grupy rockowej Midnight Oil. Album został wydany w 1978 roku.

Lista utworów

Twórcy albumu 
 Peter Garrett – wokal
 Martin Rotsey – gitara
 Jim Moginie – gitara, instrumenty klawiszowe
 Andrew James – gitara basowa
 Rob Hirst – perkusja

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy Midnight Oil